Paradise Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Paradise Island (Citrus County, Florida)
 Paradise Island (Manatee County, Florida)
 Paradise Island (Osceola County, Florida)
 Paradise Island (Pinellas County, Florida)
 Paradise Island (Minnesota)
 Paradise Island (New Hampshire)
 Paradise Island (New York)
 Paradise Island (North Carolina)
 Paradise Island (Ohio)
 Paradise Island (South Carolina)
 Paradise Island (Iron County, Wisconsin)
 Paradise Island (Polk County, Wisconsin)
 Paradise Island (Sawyer County, Wisconsin)

zu den Bahamas gehörend:
 Paradise Island (Bahamas)